Diese Episodenliste enthält alle Episoden der japanischen Animeserie InuYasha, sortiert nach der japanischen Erstausstrahlung. Zwischen 2000 und 2004 entstanden insgesamt 167 Episoden. Zwischen 2009 und 2010 wurde die Handlung durch das 26 Episoden umfassende InuYasha: The Final Act () fortgesetzt.

InuYasha

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

InuYasha: The Final Act

Weblinks 
 
 
 
 Episodenliste des InuYasha-FanProjekts
 Episodenliste von InuYasha auf Rumic World Germany

Episodenliste